Векша может означать:
 Векша — другое название белки обыкновенной.
 Векша (денежная единица) — мелкая денежная единица Древней Руси.
 Векша — река в Шимском районе Новгородской области.

См.также
 Векшё (значения)